Drahn ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Drahn (1873–1944), deutscher Archivar
 Fritz Drahn (1888–nach 1959), deutscher Tierarzt und Hochschullehrer
 Martin von Drahn (vor 1650–1715), Mediziner und Medizinprofessor